Virtasaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Virtasaaret (ö i Norra Savolax, Varkaus), 
 Virtasaaret (ö i Kymmenedalen), Kouvola, 
 Virtasaaret (ö i Norra Savolax, Kuopio), 

Robotskapade Finlandförgreningar